Jonesboro Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jonesboro Historic District (Georgia), ID-Nr. 72000381
 Jonesboro Historic District (North Carolina), ID-Nr. 87001916
 Jonesboro Historic District (Tennessee), ID-Nr. 69000183